Le Poker est un jeu de carte.

Œuvres 

 Poker, film français de Catherine Corsini sorti en 1988 ;
 Poker, huitième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Poker, film roumain de Sergiu Nicolaescu sorti en 2010 ;
 Pokers (Gutshot Straight), film américain de Justin Steele sorti en 2014.

Voir aussi